Wilson Roberto, nome artístico de Antonio Bistene (Belo Horizonte, Minas Gerais,  1925 - 2001), também conhecido como "Cantor dos olhos verdes", foi um cantor e compositor de música popular brasileira.

Naturais de Belo Horizonte
Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira